Свободная инициатива —  созданная в 1982 году в СССР пацифистская группа.

О создании группы в 1982 году заявили Юрий Попов (1954—1999), известный в среде московских хиппи по кличке «Диверсант», и хиппи-анархист Сергей Троянский (1954 — пропал  без  вести в 2004), которые опубликовали обращение «К молодой Америке», в котором высказывались за развитие неправительственных мирных инициатив, установление контактов между простыми людьми в СССР и США.

Годом  раньше Сергей Троянский составил более радикальное обращение от собственного имени к советским хиппи под названием «К 1 июня 1981 года» с протестом против советского участия в войне в Афганистане. Оно  было  приурочено к 1 июня, так как в этот  день в 1971 году советские хиппи впервые попытались провести демонстрацию в защиту мира.

По инициативе Юрия Попова с 1982 года хиппи каждый год 1 июня собирались в парке Царицыно. В 1983 году такая встреча закончилась разгоном милицией и задержаниями. После неё в парке были найдены листовки, призывающие к отмене смертной казни и, по неподтвержденным данным, к прекращению войны в Афганистане.

В результате Юрий Попов был обвинён в хранении наркотиков (он и Троянский действительно употребляли наркотики), был признан невменяемым и летом 1984 года был направлен на принудительное лечение в спецпсихбольницу в Сычёвке. Через два года он был переведен в обычную психиатрическую больницу в посёлке Столбовая. Троянский, член группы «Свободной инициативы» Алексей Яганов и его жена Маргарита в октябре 1986 года также были арестованы по обвинению в хранении наркотиков.

В 1987 году вышедшие на свободу Попов и Троянский от имени «Свободной инициативы»  составили  манифест под  названием «Назад пути нет», в котором ставилась  цель создания  «позитивной»  программы для движения советских  хиппи и говорилось о необходимости практического  воплощения  идеалов. Текст манифеста был опубликован в советской неформальной печати. 

С 1988 по 1990 годы Юрий Попов от имени  «Свободной  инициативы» выпускал  самиздатский журнал   «Свобода». Он выходил  четыре  раза в год, но нерегулярно, постепенно превратившись  из  «журнала» в  «письмо-записку».  В  нём публиковались материалы по истории хиппи, пацифизма и анархизма в СССР и за рубежом, стихи хиппи, программные документы «Свободной инициативы», переписка с зарубежными единомышленниками. Всего вышло не менее 12  номеров, каждый тиражом не более 30 экземпляров.

См. также 
Группа за установление доверия между СССР и США

Примечания

Ссылки 
«Все люди – братья»: Юра Диверсант и группа «Свободная инициатива» // Хiппi у Львовi: Альманах. Вип. 3. Львiв: АПРIОРI, 2015. С. 271-313
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-nezavisimogo-mirnogo-dvizheniya-v-sssr-v-1980-e-gody-1.pdf И.А. Гордеева. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО МИРНОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР В 1980-е ГОДЫ
Анархистские организации
Пацифизм

Холодная война
Период застоя
Хиппи
Перестройка
Использование психиатрии в политических целях